Menschikow (russisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Menschikow (* 1984), russischer Eiskunstläufer
 Gawriil Awdejewitsch Menschikow (1672–1742), russischer Schiffbauer
 Maxim Anatoljewitsch Menschikow (* 1975), russischer Bogenbiathlet

Menschikow beziehungsweise Menshikov bezeichnet außerdem:

 Menschikow-Palais, ein barockes Palais und der erste große Steinbau in Sankt Petersburg
 Menschikow-Turm, eine russisch-orthodoxe Barock-Kirche im Zentrum Moskaus
 (3889) Menshikov, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Menshikovit, ein Mineral

Siehe auch:
 Menschtschikow